Az 1975-ös női sakkvilágbajnokság versenysorozata a zónaversenyeket, az azokból továbbjutók által alkotott zónaközi versenyt, valamint a zónaközi verseny első helyezettjei által a kihívó személyének megállapítására szolgáló párosmérkőzéseket és magát a világbajnoki döntőt – a regnáló világbajnokkal vívott párosmérkőzést – foglalja magába. A világbajnokjelölti versenysorozat végén Nana Alekszandria szerzett jogot arra, hogy kihívja párosmérkőzésre a világbajnokot, Nona Gaprindasvilit. A világbajnoki döntő párosmérkőzést nagy különbséggel, 8,5–3,5 arányban a címvédő Gaprindasvili nyerte, ezzel negyedszer is megvédte világbajnoki címét.

A zónaközi verseny 
A versenyt 1973. október–novemberben a Baleári-szigetekhez tartozó spanyolországi Menorcában rendezték, amelyre 9 ország 20 versenyzője kvalifikálta magát. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezte. A 20 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnokjelölti párosmérkőzésen résztvevő versenyzők személye. Tekintettel arra, hogy Alla Kusnyir, aki az előző döntő vesztese jogán egyből a párosmérkőzéses szakaszba került volna, ezúttal nem játszhatott, mert elhagyta a Szovjetuniót, ezúttal az első négy helyezett jutott tovább. A verseny első öt helyén szovjet versenyző végzett, köztük is a 2–5. helyen holtverseny alakult ki. A holtversenyben levő versenyzők között rájátszás döntött a továbbjutó helyekről.

A zónaközi döntőbe ezúttal két magyar is kvalifikálta magát: Verőci Zsuzsa a 9., Ladányiné Karakas Éva a 15. helyen végzett.

A zónaközi verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi verseny (1973)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Pont !! S–B
|- style="background:#cfc;"
| 1 || Valentyina Kozlovszkaja|| || - || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 
|- style="background:#cfc;"
| 2 || Marta Lityinszkaja-Shul|| || 1 || - || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 13 || 112.25
|-
| 3 || Natalia Konopleva|| || ½ || 1 || - || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 110.00
|- style="background:#cfc;"
| 4 || Irina Levityina|| || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 107.25
|- style="background:#cfc;"
| 5 || Nana Alekszandria|| || ½ || 0 || 1 || ½ || - || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 104.00
|-
| 6 || Jana Hartson|| || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 12 || 106.00
|-
| 7 || Tatjana Zatulovszkaja|| || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 98.00
|-
| 8 || Alexandra Nicolau|| || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 95.00
|-
| 9 || Verőci-Petronics Zsuzsa || || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 
|-
| 10 || Elisabeta Polihroniade|| || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11 || 100.50
|-
| 11 || Katarina Jovanović|| || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 88.00
|-
| 12 || Gertrude Baumstark|| || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 
|-
| 13 || Milunka Lazarević|| || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 
|-
| 14 || Pepita Ferrer Lucas || || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 8½ || 
|-
| 15 || Ladányiné Karakas Éva|| || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 
|-
| 16 || Ljubica Zivkovic Jocic || || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 7 || 
|-
| 17 || Ruth Volgl Cardoso|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || - || ½ || 0 || ½ || 4½ || 
|-
| 18 || Eva Aronson|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || 1 || ½ || 3½ || 20.25
|-
| 19 || L. Maddern|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 3½ || 17.75
|-
| 20 || Ruth Donnelly|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 2 || 
|}

A verseny 48 játszmája (nem teljes)

A világbajnokjelölti párosmérkőzések 
A zónaközi verseny első négy helyezettje mérkőzött kieséses rendszerű párosmérkőzéseken a világbajnok kihívásának jogáért. A 10 játszmásra tervezett elődöntőket 1974. május–júniusban Rigában, illetve Kiszlovodszkban, míg a 12 játszmásra tervezett döntőt 1975. február–márciusban Moszkvában rendezték. A Levityina–Kozlovszkaja-elődöntő, valamint az Alekszandria–Levityina-döntő csak a rájátszásban dőlt el. A mérkőzéssorozatból Nana Alekszandria került ki győztesen, így ő szerzett jogot a világbajnok kihívására.

A párosmérkőzések játszmái 
Alekszandria–Levityina világbajnokjelölti döntő 17 játszmája
Levityina–Kozlovszkaja világbajnokjelölti elődöntő 12 játszmája
Alexandria–Lityinszkaja-Shul világbajnokjelölti elődöntő 8 játszmája

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1975. október 20. – december 1. között az abháziai Picundán és Tbilisziben került sor. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett valamelyik versenyzőnek elérni.

A mérkőzést a megalkuvás nélküli játék jellemezte mindkét részről. A 12 játszmából 11 végződött döntéssel. Gaprindasvili a harmadik fordulóban átvette a vezetést, és azt már nem is engedte el. Végeredményben fölényes, 8,5–3,5 arányú győzelmet aratott, ezzel negyedszer is megvédte világbajnoki címét.

A világbajnoki döntő játszmái 
Gaprindasvili-Alekszandria párosmérkőzés 12 játszmája a chessgames.com-on
Gaprindasvili-Alekszandria párosmérkőzés 12 játszmája a 365chess.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1973 Menorca Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1974–75  Candidates Matches 
World Chess Championship (Women) 1975 Gaprindashvili – Alexandria Title Match 
Campeonato Mundo femenino Picunda y Tbilisi 1975

További információk 
To Nona Gaprindashvili's anniversary

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság